Sezon 2016/17 2. Fußball-Bundesligi – 43. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do Bundesligi, a 3. drużyna grała w barażu o awans z 16. drużyną Bundesligi. Dwie ostatnie drużyny spadły do 3. Ligi, a 16. drużyna grała w barażu o pozostanie w 2. Bundeslidze z 3. drużyną 3. Ligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 2016/17 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 źródło:
 VfB Stuttgart i Hannover 96 awansowały do Bundesligi 2017/18.
 Eintracht Brunszwik przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 2017/18.
 TSV 1860 Monachium przegrał swoje mecze barażowe i miał spaść do 3. Ligi 2017/18, jednakże klub nie otrzymał licencji, przez co w sezonie 2017/2018 wystąpi w Regionallidze Bayern.
 Karlsruher SC i Würzburger Kickers spadły do 3. Ligi 2017/18.

Baraż o awans do Bundesligi 

 VfL Wolfsburg wygrał mecze barażowe i pozostał w Bundeslidze 2017/18.
 Eintracht Brunszwik przegrał mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 2017/18.

Baraż o pozostanie w 2. Bundeslidze 

 TSV 1860 Monachium przegrał mecze barażowe i spadł do 3. Ligi 2017/18.
 Jahn Regensburg wygrał mecze barażowe i awansował do 2. Fußball-Bundesligi 2017/18.

Zobacz też 
 Bundesliga 2016/17
 3. Liga 2016/17
 Regionalliga 2016/17
 Oberliga 2016/17

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv
 
 
 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
2016 w Niemczech
2017 w Niemczech